Henrik Glahn er navnet på flere personer:

 Henrik Glahn (officer) (1827-1886) – dansk officer
 Henrik Glahn (musikforsker) (1919-2006) – dansk musikforsker og organist, professor, dr.phil.
 H.C. Glahn (missionær) (Henrik Christopher Glahn, 1738-1804) – dansk missionær og præst
 H.C. Glahn (arkitekt) (Henrik Christoffer Glahn, 1850-1931) – dansk arkitekt